Чемпионат Азии по борьбе 2009 года прошёл со 2 по 7 мая в Паттайе (Таиланд).

Общий медальный зачёт

Медалисты

Греко-римская борьба (мужчины)

Вольная борьба (мужчины)

Вольная борьба (женщины)

Источники 
 FILA Wrestling Database

2009
Борьба
Борьба
Чемпионаты Азии в Таиланде
2009 год в борьбе
Май 2009 года
Борьба